Zelená karta může označovat:

 Zelená karta (pojištění) – mezinárodní potvrzení o pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel
 Zelená karta (povolení k pobytu) – označení povolení k pobytu v některých zemích
 Barevné karty ve sportu – signalizace trestu v některých sportech, např. pozemním hokeji
 Zelená karta (golf) – osvědčení o způsobilosti hráče hrát samostatně golf na golfovém hřišti
 Zelená karta (film) – romantický film Petera Weira z roku 1990